Il singolare del torneo di tennis Podebradka Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Montañés che ha battuto in finale Filippo Volandri 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Michal Tabara (quarti di finale)
 Guillermo Cañas (primo turno)
 Tomáš Zíb (semifinali)
 Petr Kralert (secondo turno)

 Petr Luxa (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Clemens Trimmel (secondo turno)
 Albert Montañés (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Podebradka Cup 2000